Příjmení Reid nese více různých osobností:

 Arthur Reid (1915–1975) – jamajský hudební producent
 Elliott Reid (1920–2013) – americký herec
 Keith Reid (* 1946) – anglický textař
 Kerry Reidová (* 1947) – australská tenistka
 L.A. Reid (* 1956) – americký hudební producent
 Marcella Althaus-Reid (1952–2009) – skotská profesorka kontextuální teologie argentinského původu
 Steve Reid (1944–2010) – americký jazzový bubeník
 Terry Reid (* 1949) – britský rockový kytarista a zpěvák
 Thomas Mayne-Reid (1818–1883) – irskoamerický romanopisec
 Thomas Reid (1710–1796) – skotský filozof
 Vernon Reid (* 1958) – americký hudebník
 Winston Reid (* 1982) – novozélandský fotbalový obránce a reprezentant

Externí odkazy